Matteis  ist eine Variante des Familiennamens Matthias und damit eine Namensform von Matthias.

Namensträger 
 Maria de Matteis (1898–1988), italienische Kostümbildnerin
 Maria Consiglia de Matteis (* 1941), italienische Historikerin
 Nicola Matteis (um 1650–um 1713), italienischer Violinist und Komponist
 Paolo De Matteis (1662–1728), italienischer Maler des ausgehenden Barock

Siehe auch 
 Matheis
 Mattheis

Familienname
Theophorer Personenname